Buffy ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Buffy (* 1979), deutsche Opernsängerin

Buffy ist der Vor- oder Spitzname folgender Personen:
 Buffy Sainte-Marie (* 1941), kanadisch-indianische Musikerin und Künstlerin
 Buffy Dee (1923–1995), US-amerikanischer Schauspieler und Musiker
 Johann Ettmayer (* 1946), österreichischer Fußballspieler

in Film und Fernsehen:
 die Hauptfigur des Films Buffy – Der Vampir-Killer
 die Hauptfigur der von dem Film abgeleiteten US-amerikanischen Fernsehserie Buffy – Im Bann der Dämonen (Buffy the Vampire Slayer)

in der Transfusionsmedizin:
 Buffy-Coat (umgangssprachlich „buffy“), die Trennschicht zwischen Blutplasma und roten Blutkörperchen einer zentrifugierten Blutprobe

in der Astronomie:
 ein derzeit verwendeter, inoffizieller Name für das transneptunische Objekt (612911) 2004 XR190

Siehe auch:
 Puffy